Холјок има више значења:
 Холјок (Масачусетс)
 Холјок (Колорадо)